Villa Porto (Molina)
 Villa Porto (Vivaro)